Der Dom von Mikkeli im finnischen Mikkeli ist die Bischofskirche des evangelisch-lutherischen Bistums Mikkeli. Der Bischofssitz befand sich ursprünglich in Savonlinna, dann im heutigen russischen Wyborg. Erst nach dem Verlust Wyborgs 1945 an Russland wurde der Bischofssitz nach Mikkeli verlegt.

Bauwerk 
Die aus Backstein ausgeführte Kirche wurde 1896–1897 von Josef Stenbäck im neugotischen Stil erbaut. Das Altarbild von Pekka Halonen stammt aus dem Jahre 1899. Während im Zweiten Weltkrieg große Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurden, erlitt die Kirche selbst nur geringe Schäden. 1954–1955 wurde die Kirche renoviert, wobei die hölzerne Kanzel durch eine schlichtere ersetzt wurde. Bei der Renovierung 1983–1984 erhielt die Kirche helle und freundlichere Farben, zudem wurde die Anordnung der Bänke verändert.

Die Kirche bietet bis zu 1.200 Sitz- sowie 900 Stehplätze.

Orgel 
Die Orgel aus von der Kangasala-Orgelwerkstatt hat 51 Register. 
 

Die Glocken stammen vom Bochumer Verein. Elektrische Beleuchtung wurde 1901 installiert.

Einzelnachweise

Weblinks

Referenzen 
 Offizielle Website (finnisch)
 spottinghistory.com (englisch)
 Mikkelinseurakunnat.fi (finnisch)

Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Erbaut in den 1890er Jahren
Mikkeli
Mikkeli Dom
Bauwerk des Historismus in Finnland